Line Jensen (n. 1981), triatleta danese
 Line Jensen (n. 1991), calciatrice danese